Praxilla kefersteini är en ringmaskart som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1866. Praxilla kefersteini ingår i släktet Praxilla och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
kefersteini